Открытый чемпионат Китая по снукеру 2010 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который прошёл в Пекине на Beijing Student University Stadium, Китай, с 29 марта по 4 апреля 2010 года. Победителем турнира стал Марк Уильямс, обыгравший в финале Дин Цзюньхуэя со счётом 10:6.

Титульным спонсором China Open 2010 стала компания Sanyuan Foods. Таким образом, турнир получил официальное название Sanyuan Foods 2010 World Snooker China Open.

Призовой фонд 

Победитель: £55,000
Финалист: £28,000
Полуфиналисты: £14,000
Четвертьфиналисты: £7,525
1/8 финала: £5,370
1/16 финала: £3,640
Last 48: £2,050
Last 64: £1,400

Высший брейк в квалификации: £500
Высший брейк в основной стадии турнира: £2,000

Максимальный брейк в квалификации: £1,000
Максимальный брейк в основной стадии турнира: £20,000

Общий призовой фонд: £300,000

Интересные факты 

 «Открытием турнира» был признан местный игрок Тянь Пэнфэй, который, получив специальное приглашение (уайлд-кард), дошёл до 1/8 финала, обыграв в матче 1/16-й Ронни О'Салливана.
 Именно на этом турнире был сделан первый максимальный брейк в сезоне. Его автор — австралиец Нил Робертсон.
 Второй раз (после 2005 года) в финале China Open сыграл китайский снукерист, и оба раза это был Дин Цзюньхуэй.
 Для чемпиона турнира, Марка Уильямса, это победа стала первой на рейтинговом соревновании с 2006 года (тогда Марк также выиграл China Open).
 Впервые в финальной стадии турнира сыграли представители сразу трёх стран, которые в последнее время не добивались значительных успехов в этой игре: Таиланда, Мальты и Бельгии.

Результаты

Уайлд-кард раунд

Основной турнир 

Всего в чемпионате Китая участвуют 16 «сеяных» игроков и 16 игроков, пробившихся из квалификации. Ниже представлены результаты и данные финальной (телевизионной) стадии турнира.

Финал

Квалификация 
Матчи квалификационного турнира прошли со 2 по 5 февраля 2010 года в Pontin's Centre, Престатин, Уэльс.

Сенчури брейки

Квалификация 

 134, 105 Мэттью Селт
 134 Дэвид Грэй
 132, 100 Роберт Милкинс
 132 Джимми Робертсон
 122 Тони Драго
 119 Джейми Коуп
 117 Мэттью Стивенс
 114, 100 Джадд Трамп
 112, 101 Том Форд
 112, 102 Бэрри Пинчес
 111 Доминик Дэйл
 110, 108 Джордан Браун
 110 Рори Маклауд
 109, 100, 100 Сэм Бэйрд
 100 Крейг Стидман

Основной турнир (телевизионная стадия) 

 147, 112, 102 Нил Робертсон (первый максимальный брейк в карьере)
 143 Марк Дэвис (лучший брейк в карьере)
 137, 127, 126, 125, 121, 116, 107, 101, 100 Дин Цзюньхуэй
 132, 126 Стивен Хендри
 130 Питер Эбдон
 127 Шон Мёрфи
 120 Тони Драго
 116, 110, 108 Марк Уильямс
 116, 101 Марк Селби
 116 Юй Дэлу
 110 Марко Фу
 104 Лю Чуан
 102 Марк Аллен
 102 Бьёрн Ханевеер
 100 Марк Кинг

Примечания 

2010
2010 год в снукере